Il singolare del torneo di tennis ATP Bolzano 1992, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Thomas Enqvist che ha battuto in finale Arnaud Boetsch 6-2, 1-6, 7-6(7).

Teste di serie 

 MaliVai Washington (secondo turno)
 Andrej Čerkasov (semifinali)
 Andrij Medvedjev (quarti di finale, ritiro)
 Omar Camporese (quarti di finale)

 Arnaud Boetsch (finale)
 Stefano Pescosolido (secondo turno)
 Olivier Delaître (semifinali)
 Jonas Svensson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Bolzano 1992
ATP Tour 1992